|} 

Die Eisenbahnstrecke Ramal de Braga wurde 1875 durch König Luís I. von Portugal eingeweiht und verbindet die Stadt Braga im Norden von Portugal mit der Linha do Minho über den Bahnhof Nine. Die Strecke ist ca. 15 km lang und wurde 2004 elektrifiziert. 

Dieser Bahnanschluss verbindet die Städte Braga und Porto mit Alfa Pendular Zügen und im Nahverkehr. Die Vorortzüge nach Porto benötigen lediglich 45 Minuten. Die Züge vom Typ Alfa Pendular werden von der CP auf Langstrecken eingesetzt und werden in einer direkten Verbindung von Braga nach Lissabon angeboten. Seit der Modernisierung des Bahnanschlusses kann hier eine maximale Geschwindigkeit von 130 km/h gefahren werden.

Braga
Nine (Portugal)
Braga